Astronomia: la lluna nova és una fase lunar
 Literatura: Lluna nova, la segona part de Crepuscle, una sèrie de novel·les de Stephenie Meyer, de títol original New Moon
 Cinema:
 Lluna nova (pel·lícula), una comèdia del 1940 dirigida per Howard Hawks, de títol original His Girl Friday
 New Moon (pel·lícula de 1930), una pel·lícula dirigida per Jack Conway
 New Moon (pel·lícula de 1940), un musical del 1940 dirigit per Robert Z. Leonard
 Lluna nova (pel·lícula del 2009), pel·lícula basada en la novel·la Crepuscle